Кастаньос () — фамилия испанского происхождения. В честь некоторых носителей названы географические объекты.

Персоналии 
 Кастаньос, Франсиско Хавьер (1758—1852) — испанский генерал.

Топонимы 
 Кастаньос (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Кастаньос (Коауила) — город в Мексике, штат Коауила, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Кастаньос (Бильбао) — городской район испанского города Бильбао.